L'expression « marquis de Haroué », ou « marquis d'Haroué », est un titre de noblesse pouvant faire référence à :
 François de Bassompierre (1579-1646), maréchal de France ;
 Marc de Beauvau-Craon (1676-1754), prince de Craon et vice-roi de Toscane ;
 Charles-Juste de Beauvau-Craon (1754-1783), prince de Craon et maréchal de France, fils du précédent.